Krasznaja Poljana – település Oroszországban, Baskíria Davlekanovói járásában
 Krasznaja Poljana – település Oroszországban, a Kirovi terület Vjatszkije Poljani-i járásában
 Krasznaja Poljana – település Oroszországban, a Krasznojarszki határterület Nazarovói járásában
 Krasznaja Poljana – település Oroszországban, a Krasznodari határterület Szocsi városi körzetében

 Krasznaja Poljana település Kazahsztánban, a Karagandi terület Setszk járásában